Daviot est un nom de personnalités et un nom de lieu.

Personnalités 

 Gordon Daviot, un des pseudonymes d'Elizabeth Mackintosh (1896-1952), romancière et dramaturge britannique ;
 Jean Daviot (né en 1962), artiste plasticien contemporain français.

Nom de lieu 

 , village dans le Aberdeenshire, en Écosse.
 , village dans le Highland, en Écosse.